Pistol Pete se réfère à :

Frank Eaton, cow-boy américain
Pete Maravich, joueur américain de basket-ball
Pete Sampras, joueur américain de tennis
Pistol Pete, mascotte de l'équipe universitaire des Oklahoma State Cowboys (États-Unis)
Pistol Pete, un personnage de la série de BD Lucky Luke, caricature de James Coburn, apparaissant dans l'album "En remontant le Mississipi"